Spojení písmen X a F může mít různé významy:

 Jaguar XF – britský automobil
 DAF XF – britský nákladní vůz